Левин може бити:

 Левин (презиме)
 Левин (Литомјержице), варошица у округу Литомјержице, Устечки крај, Чешка Република
 Левин Бжески, град у Пољској у Војводству опољском
 Левин (Нови Зеланд)
 Најџел Левин, британски атлетичар